Le Groupe d'accueil et d'action psychiatrique (GRAAP) est une association suisse fondée en 1987 et regroupant des personnes concernées par les maladies psychiques.

Description 

Le GRAAP se préoccupe des troubles psychiques en accompagnant les personnes concernées par la maladie psychique ainsi que leurs proches dans des projets personnels et collectifs. À Lausanne, Yverdon-les-Bains, Nyon et Montreux, le Graap a ouvert des lieux d’accueil et d’entraide. Grâce à un accompagnement individuel et collectif, il permet à ses bénéficiaires de définir ou redéfinir un projet de vie.

Le Graap soutient ensuite la mise en place de ce projet social et/ou professionnel en proposant des ateliers de travail et des activités de loisirs favorisant entre autres le rétablissement des liens sociaux, l’entraide, les rencontres, les formations et les groupes de partage. Le Graap a également pour mission de déstigmatiser les troubles psychiques et de défendre les droits de ceux qui en souffrent.

Bibliographie

Lien externe 
Site officiel

Association ou organisme lié à la psychiatrie
Association ou organisme lié à la santé en Suisse
Association ou organisme ayant son siège dans le canton de Vaud
Association fondée en 1987
Association ou organisme lié à la psychologie